Uribe, comarca della provincia di Biscaglia in Spagna
Uribe, comune della Colombia nel Dipartimento di Meta
Álvaro Uribe Vélez, politico e avvocato, ex presidente della Colombia
Fernando Uribe, calciatore colombiano
Julio César Uribe, ex calciatore peruviano